Mohamed Mehdi Yaghoubi – ex lottatore iraniano
 Moshtagh Yaghoubi – calciatore afghano naturalizzato finlandese